

Familie 
 langebaanschaatser Bas Bervoets
 zangeres Christiane Bervoets, met artiestennaam Samantha
 schilder Fred Bervoets
 acteur Gene Bervoets
 schrijfster Hanna Bervoets
 Belgisch verzetsstrijdster Marguerite Bervoets
 motorcrosser Marnicq Bervoets

Overig 
 Jo Bervoets, personage in de Vlaamse televisieserie Familie

Nederlandse of Vlaamse achternaam